Masbou ist der Familienname von:

 Alexis Masbou (* 1987), französischer Motorradrennfahrer
 Jean-Luc Masbou (* 1963), französischer Comiczeichner